Такмичење у седмобоју у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 7. и 8. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. бранио је Елко Синтниколас из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 такмичара из 10 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичара у седмобоју у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable" cellspacing="2" cellpadding="1" style="font-size:90%;" style="text-align:center"
|-
!#|| Седмобојац || Земља || Бодови || Датум || 60 м || Даљ || Кугла || Вис || 60 м пр. || Мотка || 1.000 м || 
|-
|1. || align=left | Адам Себастијан Хелцелет || align=left |  || 6.164 || align=left | 8. фебруар || 6,98 || 7,60 || 14,97 || 2,06 || 7,99 || 4,90 || 2:46,33 || 1.
|- 
|2. || align=left | Иља Шкурењов || align=left |  || 6.100 || align=left | 18. јануар || 7,05 || 7,47 || 14,03 || 2,11 || 8,01 || 5.00 ||  2:48,35 || 2.
|-
|3. || align=left | Gaël Querin || align=left |  || 6.065 || align=left | 22. фебруар || 7,07 || 7,27 || 13,94 || 2,00 || 8,14 || 4,95 || 2:32,46 || 3.
|-
|4. || align=left | Jorge Ureña || align=left |  || 6.051 || align=left | 22. фебруар || 6,95 || 7,58 || 13.89 || 1,98 || 7,94 || 4,70 || 2:40,06 || 4.
|-
|5. || align=left | Каи Казмирек || align=left |  || 6.049 || align=left | 7. фебруар || 7,17 || 7,52 || 13,83 || 2,08  || 8,06 || 5.10 || 2:53,80 || 5.
|-
|6. || align=left | Bastien Auzeil || align=left |  || 5.999 || align=left | 22. фебруар || 7,07 || 7,30 || 15,71 || 2,00 || 8,14 || 5,05 || 2:48,57 || 6.
|-
|7. || align=left | Артем Лукјаненко || align=left |  || 5.988 || align=left | 14. фебруар || 7,07 || 7,19 || 14,84 || 2,00 || 8,02 || 4,90 || 2:43,88 || 7.
|-
|8. || align=left | Павел Висјолек || align=left |  || 5.986 || align=left | 1. фебруар || 7,07 || 7,27 || 13,83 || 2,07 || 8,10 || 4,80 || 2:41,39 || 8. 
|- 
|9. || align=left | Матијас Бругер || align=left |  || 5.975 || align=left | 7. фебруар || 7,06 || 7,06 || 15.39 || 1,96 || 8,15 || 5.00 || 2:41,99 || 9.
|-
|10. || align=left | Niels Pittomvils || align=left |  || 	5.957' || align=left | 1. фебруар || 7,18 || 7,23 || 13,96 || 1,99 || 8,18 || 5,20 || 2:43,01 || 10.
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>''

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

60 метара

Скок удаљ

Бацање кугле

Скок увис 
,

60 метара препоне

Скок мотком

1.000 метара

Коначан пласман

Коначан пласман-по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Седмобој на Европском првенству у атлетици у дворани